Seleka : localité du Botswana située au centre-est du pays, à proximité de la frontière avec l'Afrique du Sud.
 Seleka (Coalition en sango) : coalition de partis politiques centrafricains (2012- ) opposés au président François Bozizé